Il doppio  dell'Oberstaufen Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Martin Fischer e Philipp Oswald erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Andrei Daescu e Florin Mergea hanno battuto in finale Andrej Kuznecov e Jose Rubin Statham 7–6(7–4), 7–6(7–1).

Teste di serie

  Lukáš Dlouhý /  David Škoch (primo turno)
  Andrei Daescu /  Florin Mergea (Campioni)

  Adrián Menéndez Maceiras /  Iván Navarro (primo turno)
  Adam Hubble /  Nima Roshan(quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Oberstaufen Cup 2012